Рюген () — має кілька значень:

 Рюген () — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Рюген — колишня громада району Ґіфгорн, у землі Нижня Саксонія, існувала з 1 липня 1972 року по 1 березня 1974.

Див. також 
 Рюґен